Paquier ist der Familienname folgender Personen:

 Claudius Innocentius du Paquier (1679–1751), Begründer der zweiten Porzellanmanufaktur Europas in Wien
 Richard Paquier (1905–1985), Schweizer evangelischer Geistlicher

Siehe auch:
 Le Pâquier